Abolizione della servitù della gleba – nell'Impero russo
 Abolizione della servitù della gleba – nel principato di Lippe